Logan O'Connor (né le  à Missouri City dans l'État du Texas aux États-Unis) est un joueur professionnel américain et canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Personnel  
Il est le fils de l'ancien joueur de la LNH, .

Biographie 

Il remporte la Coupe Stanley 2022 avec l'Avalanche du Colorado.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || Stampede de Sioux Falls || USHL ||59 ||3 ||7 ||10 ||23 ||3 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
| 2014-2015 || Stampede de Sioux Falls || USHL ||58 ||16 ||20 ||36 ||42 ||12 ||6 ||4 ||10 ||2
|-
| 2015-2016 || Université de Denver || NCHC ||23 ||2 ||2 ||4 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Université de Denver || NCHC ||44 ||7 ||11 ||18 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Université de Denver || NCHC ||41 ||7 ||14 ||21 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Eagles du Colorado || LAH ||64 ||19 ||23 ||42 ||29 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2018-2019 || Avalanche du Colorado || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Eagles du Colorado || LAH ||40 ||12 ||13 ||25 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Avalanche du Colorado || LNH ||16 ||2 ||0 ||2 ||2 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2020-2021 || Avalanche du Colorado || LNH ||22 ||3 ||2 ||5 ||6 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2021-2022 || Avalanche du Colorado || LNH || 81 || 8 || 16 || 24 || 38 || 17 || 1 || 3 || 4 || 9

| 124 || 13 || 18 || 31 || 46 || 24 || 1 || 4 || 5 || 9

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
2021-2022 : vainqueur de la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado

Références 

Naissance en août 1996
Naissance dans le comté de Fort Bend
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver
Joueur des Eagles du Colorado
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Champion de la Coupe Stanley